Aake est un prénom.

Homonymie de prénom